De Monaco Formule 2-ronde 2021 was een drietal races voor Formule 2-auto's dat op 21 en 22 mei 2021 plaatsvond op het Circuit de Monaco in Monte Carlo, Monaco als onderdeel van het FIA Formule 2-kampioenschap van 2021. Het was de tweede ronde van het kampioenschap en werd verreden ter ondersteuning van de Grand Prix van Monaco van 2021.

Classificatie

Vrije training

Kwalificatie 
Net als in de vorige edities werd de kwalificatiesessie in Monaco werden de coureurs in twee groepen verdeeld om ongelukken te voorkomen. Groep A werd gevormd door de auto's met een oneven nummer en groep B door de auto's met een even nummer.

Groep A

Groep B 

* Alessio Deledda slaagde er niet in om een tijd binnen 107% neer te zetten, maar kreeg later wel toestemming om zowel de eerste sprint race als de feature race van achteraan de grid te starten.

Sprint race 1

Sprint race 2 

* Marcus Armstrong zou sprint race 2 vanaf de eerste plek starten, maar kwam door een technisch probleem niet terug op de startgrid. Daardoor moest hij de race vanuit de pitstraat starten.** Liam Lawson eindigde de race als eerste, maar werd gediskwalificeerd omdat hij bij de start de verkeerde gaskaart had gebruikt, een overtreding van technisch reglement 3.6.5.

Feature race 
Théo Pourchaire behaalde zijn eerste overwinning in een Formule 2-race.

* Zowel Jüri Vips als Gianluca Petecof kregen respectievelijk een tijdstraf van vijf seconden en een tijdstraf van tien seconden voor het veroorzaken van een botsing.** Christian Lundgaard kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor te snel rijden in de pitstraat.

Tussenstanden kampioenschap

Externe links 

 Officiële website

Formule 2 in 2021